Concordiasee bezeichnet

 Concordiasee (Seeland) in Sachsen-Anhalt
 Concordiasee (Erftstadt) in Nordrhein-Westfalen
 Concordiasee (Oberhausen), ehemaliger Grundwassersee als Folge einer Bergsenkung in Alt-Oberhausen
 Concordiasee (St. Wendel) (befand sich ehemals um St. Wendel im Saarland)
 Concordia-Subglazialsee im Wilkesland, Antarktika